Александр Лео:
 Лео, Александр Христофорович (1827—1885) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 Лео, Александр Николаевич (1868—1943) — русский художник, график.